Black Tiger (tigre negro, en inglés) puede ser:
 El nombre de un videojuego japonés. Black Tiger.
 El nombre artístico de un rapper suizo. Black Tiger.